Duitsland:
Grafschaft (Rijnland-Palts), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Grafschaft (Westfalen), een stadsdeel van de stad Schmallenberg in Noordrijn-Westfalen
Landkreis Grafschaft Bentheim, een district in de deelstaat Nedersaksen

Zwitserland:
Grafschaft (Zwitserland), een  gemeente in het kanton Wallis